El nombre de Salvador Martínez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Salvador Martínez Cubells (1845-1914). Pintor español.
 Salvador Martínez Blasco (1889-1961). Pintor y escenógrafo español.
 Salvador Martínez Laroca (1902-1984). Médico y político español.
 Salvador Martínez della Rocca (nacido en 1945). Político mexicano.
 Salvador Martínez García (nacido en 1962). Guitarrista y compositor español.
 Salvador Martínez Martínez (¿?). Docente y político mexicano.